Микич (, , ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Микич, Йован (1914-1944) — югославский легкоатлет, партизан.
 Микич, Никола (род. 1985) — сербский футболист.
 Микич, Михаэль (род. 1980) — хорватский футболист.